|-
| 129101 Geoffcollyer ||  || 9 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 129102 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129103 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129104 - ||  || 7 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129105 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129106 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129107 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129108 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129109 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129110 - ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 129111 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129112 - ||  || 12 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129113 - ||  || 2 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129114 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129115 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129116 - ||  || 12 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129117 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129118 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129119 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129120 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129121 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129122 - ||  || 11 decembrie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 129123 - ||  || 9 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129124 - ||  || 12 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129125 - ||  || 15 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129126 - ||  || 2 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129127 - ||  || 2 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129128 - ||  || 14 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129129 - || 2004 YJ || 17 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129130 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 129131 - ||  || 17 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129132 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129133 - ||  || 20 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 129134 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129135 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129136 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129137 Hippolochos ||  || 13 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 129138 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129139 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129140 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129141 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129142 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129143 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129144 - ||  || 18 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129145 - || 2005 CE || 1 februarie 2005 ||  || 
|-
| 129146 - ||  || 4 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129147 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129148 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129149 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129150 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129151 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129152 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129153 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129154 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129155 - ||  || 12 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129156 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129157 - ||  || 10 martie 2005 ||  || 
|-
| 129158 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129159 - ||  || 2 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129160 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129161 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129162 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129163 - ||  || 4 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129164 - ||  || 7 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129165 - ||  || 9 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129166 - ||  || 14 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129167 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129168 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129169 - ||  || 10 mai 2005 ||  || 
|-
| 129170 - ||  || 11 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129171 - ||  || 13 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129172 - ||  || 13 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129173 - ||  || 13 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129174 - ||  || 14 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129175 - ||  || 30 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129176 - ||  || 2 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129177 - ||  || 2 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129178 - ||  || 4 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129179 - ||  || 4 iunie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129180 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129181 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129182 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129183 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129184 - ||  || 12 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129185 - ||  || 14 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129186 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129187 - ||  || 11 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129188 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129189 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129190 - ||  || 29 iunie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129191 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129192 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129193 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129194 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129195 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129196 - ||  || 30 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129197 - || 2005 NC || 2 iulie 2005 || New Mexico Skies || 
|-
| 129198 - ||  || 3 iulie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129199 - ||  || 2 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129200 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-